Fiat Tipo – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany w latach 1988–1995
 Fiat Tipo – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany od 2015 roku.